Al'bert Šaripov – calciatore russo
 Rustam Šaripov – ex ginnasta ucraino
 Saližan Šakirovič Šaripov – cosmonauta russo-sovietico